Вендаш-Новаш:

 Вендаш-Новаш — город в Португалии, центр одноимённого муниципалитета округа Эвора.
 Вендаш-Новаш — фрегезия (район) в муниципалитете Вендаш-Новаш округа Эвора в Португалии.

См. также 
 Венда-Нова